Clòdia (Clodia Pvlchra) fou filla de Publi Clodi Pulcre i promesa el 43 aC a Octavi o Octavià (August), qui no la va acceptar mai com a muller i al començament de la guerra de Perusa la va retornar a la seva mare Fúlvia.

Orígens i nom 
Clòdia era la filla d'un controvertit polític Publi Clodi Pulcre, membre del partit popular i de Fúlvia. Mentre que Plutarc l'anomena Clòdia, l'historiador Suetoni li diu Claudia. Basant-se en aquest autor i en les inscripcions de noms del seu germà també Claudius, molts historiadors moderns la citen com a Claudia. Això no obstant, el seu germà és esmentat en una carta de Marc Antoni adreçada a Ciceró, amb el nom de Clodio, forma que va continuar en els noms dels fills d'aquest home. Però la forma correcta per a la filla de Fúlvia probablement és Clodia, perquè en el moment del seu naixement el pare havia canviat el nom indicador de la seva gens pel de Clodio.

Promesa de Juli Cèsar 
Després de la mort del seu pare el 52 aC, la seva mare es va casar amb Escriboni Curió i quan va tornar a enviudar amb Marc Antoni, el qual el 43 aC va formar un tiumvirat amb Octavi i Lèpid. Per reforçar aquesta aliança amb llaços de parentiu, Marc Antoni la va prometre amb Octavi. Segons Suetoni el motiu pel qual el matrimoni no es va efectuar de seguida va ser esperar l'edat adequada, encara que als dotze anys les noies romanes eren considerades prou grans per casar-se.

Quan Octavi va tornar victoriós de les batalles contra els assassins de César a Itàlia, es va trobar amb què la mare de la seva promesa i el germà de Marc Antoni s'havien revoltat contra el triumvirat. Això va portar a la Guerra de Perusa el 41 aC i al trencament amb Clòdia, la qual va retornar a la seva mare, assegurant sota jurament que ella seguia sent verge perquè era encara massa jove per consumar el matrimoni. Octavi es va casar després amb Escribònia per cimentar una aliança amb Sext Pompeu. Sobre la vida posterior de Clòdia no es troben més dades.

Referències

Bibliografia 

 
 

Família Júlia-Clàudia